Bagana peut faire référence à :
 le nom des deux piliers centraux d'une yourte, une habitation mongole,
 Bagana, un volcan situé dans la partie centrale de l'île de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
 bagana n.f., un instrument traditionnel, sorte de lyre éthiopienne, à 10 cordes en boyau, réservé aux chantres de l’ancienne Égypte éthiopienne orthodoxe,
 un mot signifiant taureau, dans les noms des chefs de l'empire Kouandé au Bénin,
 Ndiayene Bagana, une localité du Sénégal, proche de Ali Gane,
 Bagana, une région de l'empire songhaï en Afrique occidentale